

Anno 
 728 o 728 a.C.

Codici 
 728 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Corpus Christi, nella Contea di Nueces, nel Texas

Matematica 
 728 – numero